Anna af Danmark eller Anna af Sachsen (22. november 1532 i Haderslev – 1. oktober 1585 i Dresden) var en dansk prinsesse, der var kurfyrstinde af Sachsen fra 1553 til 1585.

Hun var datter af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg og storesøster til Frederik 2., som var konge af Danmark-Norge 1559-1588. Hun blev gift med den senere kurfyrste August 1. af Sachsen i 1548.

Liv 
Anna blev i Torgau 1548 gift med August 1. af Sachsen (1526-1586), som blev kurfyrste i 1553, og Anna blev kurfyrstinde af Sachsen. Parret fik 15 børn, men kun fem af dem blev ældre end fem år. Anna døde af pest.
I Hauptstaatsarchiv i Dresden findes en stor brev- og dokumentsamling efter kurfyrstinde Anna af Sachsen. Hun perfektionerede kunsten at lave akvavit i slutningen af 1500-tallet. Hun efterlod sig 181 typer brændevin smagt til med krydderier og urter, men ingen af opskrifterne er bevaret.

Børn 
 Johan Henrik (5. maj 1550 – 12. november 1550)
 Eleonore (2. maj 1551 – 24. april 1553)
 Elisabeth (18. oktober 1552 – 2. april 1590) – gift 1570 med grev Johann Casimir af Pfalz-Simmern.
 Alexander (21. februar 1554 – 8. oktober 1565)
 Magnus (24. september 1555 – 6. november 1558)
 Joachim (3. maj 1557 – 21. november 1557)
 Hektor (7. oktober 1558 – 4. april 1560)
 Christian (29. oktober 1560 – 25. september 1591) – fulgte faderen som kurfyrste.
 Marie (8. marts 1562 – 6. januar 1566)
 Dorothea (4. oktober 1563 – 13. februar 1587) – gift 1585 med Hertug Henrik Julius af Braunschweig-Wolfenbüttel.
 Amalie (28. januar 1565 – 2. juli 1565)
 Anna (16. november 1567 – 27. januar 1613) – gift 1586 med Hertug Johann Casimir af Sachsen-Coburg.
 August (23. oktober 1569 – 12. februar 1570)
 Adolf (8. august 1571 – 12. marts 1572)
 Frederik (18. juni 1575 – 24. januar 1577)

Anetavle

Referencer

Litteratur 
 Keller, Katrin: Kurfürstin Anna von Sachsen 1532-1585. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2010. .
 Böttcher, Hans-Joachim: Anna Prinzessin von Sachsen 1544-1577 - Eine Lebenstragödie. Dresdner Buchverlag, Dresden 2013. .
 Hans-Joachim Böttcher: "WENIG UND BÖS WAR DIE ZEIT MEINES LEBENS - Anna von Sachsen (1567-1613)", Dresden 2016,

Kilder 

 

Prinsesser fra Danmark
Prinsesser af Norge
Huset Oldenburg
Danskere i 1500-tallet
Personer fra Haderslev